Fernand Meyssonnier (1931-2008), un des derniers bourreaux en France ;
 Jérôme Meyssonnier (? -2001), banquier français ;
 Maurice Meyssonnier (1903-1963), bourreau français, dit « Monsieur d'Alger », père de Fernand Meyssonnier.